Cap del Solà (les Valls de Valira), muntanya de les Valls de Valira (l'Alt Urgell)
 Cap del Solà de Norís, muntanya d'Alins (Pallars Sobirà)
 Cap del Solà de la Coma d'Orient, muntanya de Conca de Dalt (Pallars Jussà)